Огра има више значења:
 Огра (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Огра (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Огра (Муреш), је насеље у Румунији у округу Муреш у општини Огра